Recess (animatiereeks), een Amerikaanse animatieserie van Walt Disney Television Animation
 Recess: All Growed Down, een direct-naar-video-animatiefilm van The Walt Disney Company
 Recess Christmas: Miracle on Third Street, een direct-naar-video-animatiefilm van The Walt Disney Company
 Recess (album), een album van de Amerikaanse dj en producent Skrillex
 Recess Records, een onafhankelijk platenlabel